Oberon má více významů.
 Oberon (mytologie) – mytologická postava krále elfů pocházející z Artušovských legend a známá ze Shakespearovy hry Sen noci svatojánské
 Oberon (měsíc) – přirozená družice planety Uran
 Oberon (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Oberon (opera) – opera Carla Marii von Weber
 Oberon (operační systém) - opreační systém napsaný v jazyce Oberon
 Oberon, král Elfů – komická opera Pavla Vranického
 Oberon z Amberu – král Amberu v knihách Rogera Zelazného.
 Oberon medical equipment

Externí odkazy